

Cinema
Eterno Amor, filme de 2004 de Jean-Pierre Jeunet

Música
Eterno Amor (álbum de Aline Barros)
Eterno Amor (álbum de Denise Cerqueira)
Eterno Amor (álbum de Gerson Cardozo)
Eterno Amor (álbum do Sampa Crew)

Desambiguação